

Personaggi immaginari 
 Arnim Zola  – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Zola  – personaggio della serie di videogiochi Battle Arena Toshinden
 Zola  – personaggio del videogioco e anime Blue Dragon

Persone 
 Arlette Zola  – cantante svizzera
 Émile Zola  – giornalista e scrittore francese
 Francesco Zola  – militare e ingegnere italiano naturalizzato francese, padre di Émile Zola
 Gianfranco Zola  – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Giuseppe Zola  – pittore italiano
 Salvatore Luigi Zola  – vescovo cattolico italiano
 Zola (vero nome Bonginkosi Dlamini) – musicista, attore e conduttore televisivo sudafricano

Altro 
 Associazione Sportiva Dilettantistica Calcio Zola Predosa – squadra di calcio
 Zola  – aferesi colloquiale del nome del formaggio gorgonzola
 Zola  – cratere d'impatto presente sulla superficie di Mercurio
Zola – film del 2020 diretto da Janicza Bravo
 Zola Predosa  – comune in provincia di Bologna

Pagine correlate

 Zoli